Заповідне — селище в Україні, в Маловисківському районі Кіровоградської області.
 Заповідне — селище в  Росії, в Славському районі Калінінградської області.